Ženská čtyřhra Australian Open 2023 probíhala ve druhé polovině ledna 2023. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři dvojic. 

V rozhodujícím setu druhého kola dokonaly Miriam Kolodziejová s Markétou Vondroušovou obrat ze stavu 0–5 a 0:40. Sedmé nasazené Beatriz Haddad Maiová a Čang Šuaj v zápase neproměnily devět mečbolů a odešly poraženy po setech 6–3, 6–7(9–11) a 6–7(12–14).

Na grandslamu se naposledy představila bývalá světová jednička ve čtyřhře a šampionka Australian Open Sania Mirzaová, která dohrála v páru s Annou Danilinovou ve druhém kole.

Sedmý grandslam pro Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou 
Vítězem se stal první světový pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který obhájil trofej a melbournské finále si zahrál potřetí za sebou. V závěrečném utkání Češky porazily desáté nasazené Japonky Šúko Aojamovou s Enou Šibaharaovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Získaly tak čtrnáctou společnou trofej a v Melbourne Parku obhájily vítězství jako první dvojice od Erraniové s Vinciovovu v roce 2014. Na okruhu WTA Tour vybojovala Krejčíková patnáctý deblový titul a pro Siniakovou to bylo dvacáté první takové turnajové vítězství.  

Krejčíková a Siniaková ovládly jako čtvrtý pár otevřené éry čtvrtý grandslam v řadě, do něhož nastoupily. Po skončení již držely 24zápasovou neporazitelnost v této nejvyšší kategorii tenisu. Alespoň čtyři tituly za sebou si před nimi připsaly pouze Serena a Venus Williamsovy (4), Nataša Zverevová s Gigi Fernándezovou (6) a Martina Navrátilová s Pam Shriverovou (8). Rovněž představovaly pátou dvojici open éry s minimálně sedmi grandslamy, když vyšší počet jich vybojovaly jen Ruanová Pascualová se Suárezovou (8), Serena a Venus Williamsovy (14), Zverevová s Fernándezovou (14) a Navrátilová se Shriverovou (20). Jediný ryze český pár, který před nimi triumfoval na australském majoru, tvořily Jana Novotná s Helenou Sukovou v roce 1990, tehdy jako reprezentantky Československa. Před Krejčíkovou se Siniakovou nezískala žádná jiná česká dvojice více než jeden titul na jediném grandslamu.

Aojamaová se Šibaharovou, které po roce obnovily spolupráci, usilovaly o devátý společný titul. Obě si grandslamové finále ženské čtyřhry zahrály poprvé v kariéře.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ženská čtyřhra